Parusel ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Parusel (* 1976), schwedisch-deutscher Politikwissenschaftler und Migrationswissenschaftler
 Leonie Parusel (* 1983), deutsche Schauspielerin